Никола́й Кро́тков:
 
 Кротков, Николай Николаевич (1869—1919) — китаевед, маньчжурист, дипломат, собиратель рукописей.
 Кротков, Николай Сергеевич — композитор и дирижёр конца XIX — начала XX веков.